est la formule brute de 2 isomères.

 1,1-dichloroéthane, numéro CAS 
 1,2-dichloroéthane, numéro CAS 

de:Dichlorethan
ru:Дихлорэтан